Orba (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
Orba (rivier), een riviertje in Noord-Italië